19 è il quarto album in studio della cantante russa Alsou, pubblicato nel 2003.

Tracce

Collegamenti esterni